Уаникео има више значења:

 Уаникео (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Уаникео (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику